Schatalow, weibliche Form Schatalowa ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Sergejewna Schatalowa (1916–2011), russische Neurochirurgin
 Juri Grigorjewitsch Schatalow (1945–2018), russischer Eishockeyspieler
 Marija Schatalowa (* 1989), ukrainische Leichtathletin
 Wladimir Alexandrowitsch Schatalow (1927–2021), sowjetischer Kosmonaut